Dietmar Schulte ist der Name folgender Personen:

* Dietmar Schulte (Psychologe) (* 1944), deutscher Psychologe
 Dietmar Schulte (Leichtathlet) (* 1965), deutscher Leichtathlet